WAF steht für:
 Web Application Firewall, spezielle Software zum Schutz von Webanwendungen
 Web Application Framework, siehe Webframework
 Wiener AF, österreichischer Fußballverein
 Wiener Automobil-Fabrik GmbH, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 Wiener Automobilfabrik A.G., vorm. Gräf & Stift, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller, siehe Gräf & Stift
 Wittelsbacher Ausgleichsfonds
 Woman acceptance factor in der Marktpsychologie
 Bahnhof Altefähr (DS100-Code)
 Flughafen Wana (IATA-Code) in Wana (Pakistan), Pakistan

WAF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Warendorf

W.A.F. steht für:
 W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung, Bildungseinrichtung in Deutschland

waf steht für:
 Wakoná (ISO-639-3-Code), wohl ausgestorbene Sprache in Alagoas, Brasilien

Abkürzung